Surfside Beach (Carolina do Sul)
Surfside Beach (Texas)

Desambiguações de topônimos